Онучино — название нескольких топонимов.

Насесённые пункты:
 Онучино — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Онучино — деревня в Пыщугском районе Костромской области.
 Онучино — деревня в Параньгинском районе Республики Марий Эл.
 Онучино — село в Дивеевском районе Нижегородской области.

Гидронимы:
 Онучино — озеро у реки Уфимка в Октябрьском районе Уфы.
 Онучино — правый приток реки Юхоть, Большесельский район Ярославской области.